Ступенчатые колодцы — исторические гидротехнические сооружения, характерные для засушливых областей Западной Индии и Пакистана. Ступенчатые колодцы представляют собой котлованы, наполняемые как грунтовыми водами, так и за счёт осадков в сезон дождей. Система разноуровневых площадок и соединяющих их лестниц позволяет обеспечить доступ к воде в любой сезон при любом её уровне. Один из крупнейших сохранившихся ступенчатых колодцев Чанд-Баори в деревне Абханери в Раджастхане имеет 13 ярусов и общую глубину 30 метров.

Будучи источником не только питьевой воды, но и прохлады, ступенчатые колодцы становились местом встречи женщин, приходящих за водой. Они превращались в место отдыха, собраний, религиозных церемоний. Здесь женщины не только брали воду, но и приносили подношения богине колодца. Это способствовало тому, что ступенчатые колодцы богато украшались, становясь подлинными шедеврами средневекового зодчества, — не возвышающимися, а направленными вглубь земли. В особенности это касается колодцев при индуистских храмах.

Наиболее ранние археологические свидетельства строительства ступенчатых колодцев были обнаружены в Дхолавире. В эдиктах царя Ашоки упоминается строительство ступенчатых колодцев вдоль индийских дорог на расстоянии 8 километров друг от друга; причём уже тогда, в III веке до нашей эры, это была не новая практика. Самый старый из ступенчатых колодцев, дошедших до наших дней, — в Джунагадских пещерах — датируется II—IV веками нашей эры. Пик строительства ступенчатых колодцев пришёлся на период мусульманского правления в Индии в XI—XVI веках. Лишь в XIX веке с появлением водопровода ступенчатые колодцы стали утрачивать своё значение и постепенно приходить в упадок.

Всего в настоящее время в Западной Индии и Пакистане обнаружено и задокументировано более 4000 ступенчатых колодцев разной степени сохранности. Так на территории Дели функционируют 14 колодцев, два пересохли, ещё 16 — в руинах.

Галерея

Литература 
 Morna Livingston, Milo Beach: Steps to Water. The Ancient Stepwells of India. Princeton Architectural Press, 2002, ISBN 1-56898-324-7.
 Jutta Jain Neubauer: The Stepwells of Gujarat. An Art-historical Perspective. Abhinav Publications, 1981, ISBN 0-39102-284-9.

Ссылки 
 Introducing the whole new world of Ancient Indian Stepwells. (англ.)
 India’s Forgotten Stepwells (англ.)
 Stepwell oxford art online (англ.)
 Индия — ступенчатые колодцы

Типы колодцев
Резервуары чистой воды
Архитектура Индии
Архитектура Пакистана
Лестницы